So Young – singolo dei The Stone Roses del 1985
 So Young – singolo dei Suede del 1993
 So Young – singolo dei The Corrs del 1998